Evelyn Pierrepont (1665-1726) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. książę Kingston-upon-Hull
 Evelyn Pierrepont (1711-1773) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. książę Kingston-upon-Hull